Kapuzinergarten bezeichnet folgende Einrichtungen

 Kapuzinergarten in Hannover, siehe König von Hannover (Gasthof)
 Kapuzinergarten (Wien)